Le terme Marrias (variante: Marias) est un patronyme de famille d'origine française. Il peut se référer à:

Personnalité

Sieur Marrias, un lieutenant de Marine ayant servi dans l'armée de Louis-Joseph de Montcalm pendant la guerre de Sept Ans.

Toponymes

Rivière Marrias (rivière Louvicourt), un affluent de la rivière Louvicourt, dans Val d’Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Marrias (rivière des Outaouais), un affluent du lac Granet, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Granet et dans la ville de Val d’Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Marias (rivière), un affluent de la rivière Missouri, donc un sous-affluent du Mississippi, aux États-Unis.